

Letteratura 
 La setta (The Nameless) – romanzo di Ramsey Campbell del 1981

Musica 
 The Nameless – album di Cathy Davey del 2010
 The Nameless – singolo promozionale degli Slipknot pubblicato nel 2005, dall'album Vol. 3: (The Subliminal Verses) del 2004
 Katrina & The Nameless – nome con cui il gruppo Katrina and the Waves ha partecipato al Melodifestivalen del 2005

Pagine correlate 
 Nameless